Тома Димитров Измирлиев (псевдоними: Фома Фомич, Гарабед Бедни и други) е български писател хуморист, журналист, сатирик.

Биография 
Роден е на 9 септември 1895 година в южномакедонския град Кукуш, Македония. Той е по-голям брат на големия български поет Христо Смирненски.

Основно училище завършва в родния си град, след което учи в Солунската гимназия и завършва шести клас в Битолската българска класическа гимназия. След Междусъюзническата война през 1913 година заедно с много други македонски бежанци семейството се премества в София. Постъпва във Военното училище в 1913 година. На следната 1914 година печели стипендия и заминава за Цариград, където звършва гимназиалното си образование и записва да учи медицина. Избухналата Първа световна война прекъсва следването му и той се завръща в България. Участва във войната на Македонския фронт.За отличия и заслуги през втория период на войната е награден е с орден „За заслуга“.

След войната работи като чиновник в София. Оказва значително влияние при формиране възгледите на брат си Христо Смирненски. През 1921 година става член на Българската комунистическа партия и влиза във Военно-техническата комисия на Централния комитет на партията. През 1922 заедно с брат си Христо основават списанието „Маскарад“, а през 1924 – хумористичното списание „Звънар“. Печата хумористични произведения във вестник „К'во да е“. Сътрудничи на „Българан“, „Щурец“, „Червен смях“. По време на априлските събития през 1925 година, заради участието си в комунистическото партийно разузнаване и списването на „Звънар“, е преследван от властите и се заселва в Хасково, където живеят родителите на жена му. Тук работи като чиновник в окръжната сметна палата, едновременно с това създава и редактира вестник „Утринна поща“. В Хасково излизат и двете негови отпечатани приживе книги – „Премеждия“ (1930, разкази и фейлетони) и стихосбирката „Смях и злъч“ (1931).

Почива на 22 ноември 1935 година в София. Погребан е в Централните софийски гробища. Баща е на преводача Веселин Измирлиев.

След смъртта му са издадени „Избрани произведения“ (1955) и „Краен елемент“ (1975).

Родословие

Бележки 

Български писатели от Македония
Български журналисти от Македония
Тома
Български комунисти до 1944 година
Родени в Кукуш
Починали в София
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Български имигранти от Македония в София
Измирлиеви (кукушани)
Български имигранти от Македония в Хасково
Български подпоручици
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За заслуга“
Български офицери от Македония
Погребани в Централните софийски гробища